— японская фамилия. Известные носители:

 Куросава, Акира (1910—1998) — кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Куросава, Киёси (род. 1955) — кинорежиссёр, писатель и сценарист, педагог.
 Куросава, Кинко (1710—1771) — музыкант.
 Куросава, Окинамаро (1795—1859) — языковед, поэт и мыслитель.
 Куросава, Томоё (род. 1996) — актриса и певица, сэйю.

См. также 
 Курокава
 Куросио (значения)